Theodor I. ist der Name folgender Personen:

 Theodor I. (Papst) († 649), Papst
 Theodor I. (Jerusalem), Patriarch von Jerusalem
 Theodor I. (Patriarch), Patriarch von Konstantinopel
 Theodor I. von Rostow (~992 – ~1010), erster Bischof von Rostow 
 Theodor I. (Byzanz) (~1174–1222), Kaiser von Byzanz
 Theodor I. (Morea) (1355–1407),  (Theodōros I. Palaiologos), byzantinischer Despot 
 Theodor I. († 1414), Kaiser von Äthiopien, siehe Tewodros I.
 Theodor I. (1694–1756), König von Korsika, siehe Theodor von Neuhoff